Niemcy:
 Rodach – rzeka, dopływ Itz
 Rodach – rzeka, dopływ Menu
 Bad Rodach – miasto  w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Coburg
 Wilde Rodach – rzeka, dopływ Rodach